Соревнования по ски-кроссу среди мужчин на зимних Олимпийских играх в Сочи состоялись 20 февраля 2014 года в экстрим-парке комплекса Роза Хутор.

Награды в ски-кроссе были разыграны на Олимпийских играх второй раз в истории после 2010 года.

Олимпийский чемпион 2010 года в этой дисциплине Михаэль Шмид был в стартовом листе, но не вышел на старт в квалификации.

Финал стал триумфом французских фристайлистов, они выиграли все три медали, чемпионом стал Жан-Фредерик Шапюи, ранее выступавший за Швейцарию в горнолыжном спорте.

Медалисты

Результаты 
Соревнования начались в 11:45.

Результаты квалификации 

Q – Квалифицирован для 1/8 финала; DNF – Не финишировал (Did not finish); DNS Не стартовал (Did not start)

Финальные заезды

1/8 финала
32 спортсмена по результатам квалификации были отобраны для 1/8 финала. Спортсмены были разбиты на 8 групп. В заезде каждой группы на данном этапе участвовали 4 спортсмена. Занявшие первые два места в своей группе проходили в следующий тур финальных соревнований.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Четвертьфиналы
Занявшие первые два места в каждом заезде 1/8 финала автоматически попадали в четвертьфинала. В 1/4 финала занявшие первые два места попадали в полуфиналы. 

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Полуфиналы
Занявшие два первых места в группе в заездах 1/4 финала автоматически проходили в полуфинал. Таким образом в полуфиналах участвовало 8 спортсменов, которые были разбиты на две группы. 

Группа 1

Группа 2

Финалы
Малый финал

Большой финал

Примечания 

Фристайл на зимних Олимпийских играх 2014